

Geografia 
 Banton – municipalità di Quinta classe delle Filippine, situata nella Provincia di Romblon, nella regione di Mimaropa

Persone 
 Buju Banton (1973) – cantante giamaicano
 Burro Banton (1956) – cantante e disc jockey giamaicano
 Hugh Banton (1949) –  organista britannico 
 Joab H. Banton (1869-1949) – avvocato statunitense
 Travis Banton (1894-1958) – costumista statunitense
 Uwe Banton (1965) – cantante tedesco